Dark Engine — игровой движок, разработанный и использованный компанией Looking Glass Studios для игр Thief: The Dark Project (1998), Thief II: The Metal Age (2000) и совместных с Irrational Games проектов System Shock 2 (1999) и Deep Cover (проект был отменен).

Особенности движка 

Рендерер движка был создан в 1995 году программистом Looking Glass Studios Шоном Барретом. Он поддерживал современные на тот момент возможности трехмерных движков, включая скайбокс и цветное освещение (появилось в версии для Thief 2). Движок поддерживал текстуры в формате PCX и TGA с максимальным разрешением в 256×256 пикселей, сгруппированные в «семейства» по признаку используемой палитры. Всего доступно 216 текстур и независимых палитр, плюс 8 анимированных текстур для отображения воды.

Считалось, что движок был весь разработан Барретом, однако он заявил, что разрабатывал только рендерер; физикой, искусственным интеллектом, объектной системой занимались другие люди.

В движке не было встроенного скриптового движка, поведение искусственного интеллекта и взаимодействие объектов управлялось с помощью OSM-файлов (Object Script Module), динамических библиотек (DLL), которые подгружались при запуске игры. Новые модули можно было создавать и подключать в редакторе DromEd, однако их возможности были ограничены функциями, доступными из ядра движка.

Dark Engine отличался продвинутыми возможностями искусственного интеллекта и звуковой моделью. У неигровых персонажей есть три уровня встревоженности, реакция на изменение обстановки и шум, поиск противника, ограниченное взаимодействие между собой. Дизайнер мог полностью контролировать распространение звука в любом участке уровня.

Ограничения 
Из-за очень малого количества оборудования, поддерживающего 3D-ускорение, движок был ограничен в используемых ресурсах, объектах и методах освещения. Так, в нем присутствует искусственное ограничение, не позволяющее отображать на экране больше 1024 полигонов. Также ряд ограничений накладывался на редактор, DromEd.

Dark Engine не поддерживает многопоточность, на многоядерных системах игра аварийно завершается.

Расширения и реализации 
Благодаря опубликованному вместе с Thief Gold редактору уровней DromEd, стала возможной разработка фан-миссий для всех игр, выпущенных на Dark Engine. В данный момент существует свыше 800 фан-миссий для Thief и Thief 2, и несколько миссий для System Shock 2.

Также сообществом выпущены патчи, исправляющие проблемы совместимости и адаптирующие движок для использования фан-миссий.

В конце 2005 года стартовал проект Open Dark Engine, поставивший перед собой целью создать движок на основе OGRE, способный запускать игры, основанные на движке Dark Engine.

В конце 2010 года обнаружена утечка исходного кода незаконченного порта движка для платформы Dreamcast. Этот экземпляр неполон, часть кода хранилась на сетевом диске. Однако, даже несмотря на неизвестные правовой статус и позицию правообладателей торговых марок Thief (Eidos Interactive) и System Shock (Electronic Arts), сообщество принялось за восстановление и улучшение игрового движка.

В сентябре 2012 года пользователь под ником Le Corbeau опубликовал на французском сайте ariane4ever.free.fr, посвященному вселенной Thief, обновленные исполняемые файлы для Thief, Thief 2 и System Shock 2, которые устранили большинство ошибок и недоработок, оставшихся от старого движка. Большое количество исправлений и улучшений, внесенных в движок, позволяют сделать вывод, что Le Corbeau имеет доступ к исходному коду Dark Engine.

Примечания

Ссылки 
 Thief: The Dark Project — Postmortem
 TTLG Editor’s Guild
 The Dromesday Book
 OPDE

Коммерческие игровые движки
System Shock